Список синглов № 1 в США в 1969 году — включает синглы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 1969 году. Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard Hot 100 («Горячая Сотня» журнала Billboard).

История 
 Два сингла группы The Beatles возглавляли хит-парад США: «Get Back» (5 недель № 1; вместе с Billy Preston) и «Come Together» / «Something». 6 недель лидировал хит «In the Year 2525 (Exordium and Terminus)» американского поп-рока дуэта Zager and Evans.
 The Beatles в 17-й раз возглавила чарт Billboard Hot 100 с новым синглом «Get Back».

Список

См. также 
 1969 год в музыке
 Список синглов №1 в США (Billboard)
 Лучшие синглы США 1969 года по версии Billboard

Примечания

Литература

Ссылки 
 Billboard Hot 100 — No.1 songs of 1969.
 

 

Чарты Billboard 1969 года
Списки синглов № 1 в США (Billboard)
Списки хитов № 1 1969 года